Al'ona Sotnikova e Lenka Wienerová erano le detentrici del titolo, ma Wienerová quest'anno non ha partecipato.

Sotnikova ha fatto coppia con Marie-Ève Pelletier, ma ha perso in finale contro Maria Fernanda Alves e Jessica Moore 6–7(6–8), 6–3, [10–8].

Teste di serie

 Maria Sanchez /  Yasmin Schnack (quarti di finale)
 Marie-Ève Pelletier /  Al'ona Sotnikova (finale)

 Sally Peers /  Olivia Rogowska (semifinali) 
 Maria Fernanda Alves /  Jessica Moore (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Audi Melbourne Pro Tennis Classic 2012